Jasinga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jasinga, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Jasinga, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar